Forkortelsen DAT kan have flere betydninger:
 Danish Air Transport – et dansk flyselskab
 Digital Audio Tape – bånd til digital båndoptager